peut désigner :

Cinéma 
 City Lights, de titre français Les Lumières de la ville, film de Charlie Chaplin, datant de 1931.

Télévision 
 City Lights, série télévisée britannique diffusée en 2007.

Musique 
 City Lights, chanson interprétée par  en 1965 ;
 , chanson interprétée par Mickey Gilley en 1975 ;
 City Lights, chanson interprétée par  en 1986 ;
 City Lights, chanson interprétée par Blanche représentant la Belgique à l'Eurovision en 2017 ;
 City Lights, EP de Baekhyun sorti en 2019.

 peut aussi désigner :
 City Lights Booksellers & Publishers, une maison d'édition américaine ;
 City Lights Cry, une chanson du groupe canadien Armistice.
City Lights, Népal ft. Doums, morceau extrait de l'EP Kkshisense8 (2018)

Homonymie de titre